Landsknecht steht für:
 Landsknecht, Infanterist des 15. und 16. Jahrhunderts
 Landsknecht (Kartenspiel), Karten-Glücksspiel aus dem Dreißigjährigen Krieg
 Obervolkacher Landsknecht, Weinlage im Anbaugebiet Franken